, dérive orale populaire de , est un mot japonais pour dire adieu.

 Sayonara, film américain de 1957 réalisé par Joshua Logan ;
 Sayonara Monsieur Désespoir, manga japonais de Kōji Kumeta ;
 Sayonara Baby / Koishiteru, treizième single de Miliyah Katō ;
 Sayonara memories, nom d’une chanson et de l’album dont elle est extraite du groupe Supercell ;
 Sayonara no LOVE SONG, single de Maki Gotō ;
 Sayonara 'Tomodachi ni wa Naritakunai no', single de Maki Gotō ;
 Golden Chinatown / Sayonara Usotsuki no Watashi, single du groupe Berryz Kōbō ;
 Sayonara,  de la chanteuse de J-pop japonaise Kana Nishino ;
 Sayonara, album du groupe de rap MMZ ;
 Sayonara, film japonais de 2015 réalisé par Kōji Fukada.
Sayonara blues, sur l'album The Tokyo Blues de Horace SILVER (Blue Note juillet 1962).

Homonymie de titre